Miejscowości w Australii:
 Foster – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Foster – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Foster – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Foster – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Pierce
 Foster – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garvin
 Foster – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Foster (ang. Foster Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Foster (ang. Foster Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Foster (ang. Foster Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Foster (ang. Foster County) – w stanie Dakota Północna